hrabstwo Terrell (ang. Terrell County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Terrell (ang. Terrell County) w USA, w stanie Teksas